Maltritz ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Maltritz (* 1971), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Marcel Maltritz (* 1978), deutscher Fußballspieler